Knežica je lahko:
 Knežica, Doljevac (Srbija)
 Knežica, Petrovac (Srbija)
 Knežica, Bosna in Hercegovina
 Knežica, Dubrovnik (Hrvaška)